Ноге́йра (, , «горіх») — власна назва.

Топоніми

Ногейра (Брага)
 Ногейра (Браганса)
 Ногейра (Лозада)
 Ногейра-да-Режедора
 Ногейра-ду-Краву (Олівейра-де-Аземейш) — парафія.
 Ногейра-ду-Краву (Олівейра-ду-Ошпітал) — парафія.

Особи 
 Антоніу Родріґу Ноґейра — бразильський спортсмен.
 Маріу Сержіу Леал Ногейра — португальський футболіст.
 Фернанду Ногейра — португальський політик.

Португальські прізвища